Werner Brüggemann ist der Name folgender Personen:

* Werner Brüggemann (Schauspieler) (1923–2011), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Werner Brüggemann (Komponist) (1936–1997), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Werner Schulze-Brüggemann (1911–1991/1992), deutscher Chirurg